Шамиль Магомедович Магомедов:
 Магомедов, Шамиль Магомедович (род. 1965) — советский и грузинский борец вольного стиля.
 Магомедов, Шамиль Магомедович (род. 1987) — российский регбист.